Сан-Донато-Миланезе () — город в Италии, в провинции Милан области Ломбардия.

Население составляет 31 659 человек, плотность населения составляет 2638 чел./км². Занимает площадь 12 км². Почтовый индекс — 20097. Телефонный код — 02.

Покровителем города считается святой Донат из Ареццо, празднование в третье воскресение сентября.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 

Города Италии